Rossau ist 

ein Familienname:
 Rossau (Adelsgeschlecht)

ein Toponym:
 Rossau (Sachsen), Gemeinde im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Rossau (Osterburg), Ortsteil der Stadt Osterburg (Altmark), Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Rossau (Burggen), Ortsteil der Gemeinde Burggen, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Rossau (Innsbruck), Stadtteil von Innsbruck, Bundesland Tirol, Österreich
 Rossau (Wien), Bezirksteil im 9. Wiener Gemeindebezirk Alsergrund, Österreich
 Rossau ZH, Ortschaft in der Gemeinde Mettmenstetten im Kanton Zürich, Schweiz

 Burgstall Rossau, abgegangene Burg bei Altenstadt im Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Siehe auch:
 Rossow (Begriffsklärung)
 Rosau (Begriffsklärung)